Толедские соборы — обобщающее наименование 18 поместных соборов, состоявшихся в вестготской столице Толедо в период с 400 по 702 год.

Начиная с III Толедского собора (589 год), происходившего после перехода вестготов от арианства в христианство, соборы приняли характер имперских синодов, на которых король играл одну из центральных ролей. Толедо в Вестготском государстве являлся как столицей королевства, так и его религиозным центром, резиденцией архиепископа Толедского. При определении вопросов, затрагиваемых на соборах, короли играли важнейшую роль, и многие решения были приняты в редакциях, предложенных монархами. В связи с этим постановления Толедских соборов часто имели политическую подоплёку.

 На первом Толедском соборе (с 7 сентября 397 по 400 год) была осуждена ересь Присциллиана и наказанием за изготовление ядов назначалось пожизненное заключение. В соборе приняли участие 19 епископов епархий Иберии.
 Толедский собор 447 года, созван по просьбе Папы Льва I. На соборе подтверждались решения Первого Толедского Собора.
 Второй Толедский собор (527 год) состоялся в то время, когда почти весь Пиренейский полуостров был захвачен вестготами-арианами.
 Третий Толедский собор состоялся 4 мая 589 года, после перехода короля Реккареда I из арианства в католичество. Собор упорядочил переход вестготов в кафоличество и разрешил арианским епископам сохранить их церковные должности. В догматическом смысле этот собор имел большое значение, так как на нём впервые было упомянуто Filioque, в пространном соборном изложении, где сказано: «Spiritusque sanctus confitendus a nobis, et praedicandus est a patre et filio procedere». В сам Символ веры Filioque на соборе добавлено не было, в документах собора Символ веры — без Filioque. Добавление было сделано позже, в документах Filioque в Символе веры появится на 12-м Толедском соборе. На этом соборе также были приняты направленные против евреев постановления. Евреям впредь запрещалось вступать в брак с христианками и иметь христианок-наложниц. Дети же от уже существующих браков и связей должны были креститься.
 На четвёртом Толедском соборе (5 декабря 633 года) председательствовал знаменитый епископ-теолог Исидор Севильский. Важнейшими решениями этого собора было провозглашение единства церкви и государства, создания соборных школ в каждом церковном диоцезе и синодизация литургии. Как одна из епископских инсигний было признано епископское кольцо (наравне с митрой и посохом). Собор осудил практикуемые королём Сисебутом (612—621) насильственные обращения евреев в христианство. Однако уже совершённые крещения признал действительными и запретил переход крещёных евреев обратно в иудаизм.
 Пятый Толедский собор (30 июня 636 года) был созван королём Хинтилой. На нём были приняты решения по защите короны от восстаний и мятежей, а также по защите королевской семьи после смерти короля.
 Шестой Толедский собор (9 января 638) был также созван королём Хинтилой. На нём, по инициативе короля, были приняты законы, направленные против евреев. Епископы поддержали его решение ликвидировать иудаизм как религию на территории государства Вестготов и изгнать из страны всех нехристиан.
 Инициатором седьмого Толедского собора (18 ноября 646) был король Хиндасвинт, провёдший на нём через церковные инстанции свои законы, направленные против заговорщиков и мятежников. За злоумышления против короля собор постановил применять экскоммуникацию; если же они были лицами духовного звания, то лишались своих церковных постов. Даже за высказывания личного характера, направленные против королевского величества, полагалось отлучение от церкви. В то же время королю дозволялось — в случаях, если отлучённый «исправлялся» — своей властью восстанавливать его религиозные права (исключительный случай в истории христианства).
 Восьмой Толедский собор (16 декабря 653) проводился по инициативе недавно занявшего престол короля Реккесвинта. Епископы, убеждённые противники законов, направленных против мятежной аристократии его предшественника, короля Хиндасвинта, попытались их отменить. Однако их решения были приняты и исполнены новым королём лишь частично. Так, собор объявил амнистию всем бежавшим за границу противникам Хиндасвинта и высказался за восстановление выборности королей, разработав условия для подобных выборов. В этом епископы проявили свою оппозиционность в отношении Реккесвинта, унаследовавшего власть от своего отца Хиндасвинта.
 Девятый Толедский собор проходил со 2 ноября по 24 ноября 655 года. Это не был собор в полном смысле этого слова, а синодом провинций королевства.
 На десятом Толедском соборе, созванном королём Реккесвинтом 1 декабря 656 года, собралось наименьшее число участников за всю историю их проведения (17 епископов прибыли лично и 5 прислали своих представителей). На соборе были приняты решения, направленные против духовных лиц, нарушавших свою присягу перед королём (они лишались своих должностей).
 Одиннадцатый Толедский собор (7 ноября 675) был также синодом провинций королевства.
 На двенадцатом Толедском соборе, созванном 9 января 681 года незадолго до этого принявшим королевскую власть Эрвигом, было узаконено весьма сомнительное в правовом смысле отречение короля Вамбы. Кроме этого, собор постановил считать Толедо особым по святости и значению центром в христианском мире. В документах, непосредственно в самом Символе веры впервые появляется Filioque. Это было сделано с целью чётче разграничить христианство и арианство — так как для последнего было характерно воспринимать Иисуса Христа как меньшую величину, нежели Бог Отец. Добавление Filioque должно было утвердить равновеликость Бога Отца и Бога Сына.
 Тринадцатый Толедский собор (4 ноября 683) был также созван королём Эрвигом. На нём мощная аристократическая партия сумела провести целый ряд важных для себя законов, ослаблявших королевскую власть. Так, была принята амнистия в отношении всех лиц благородного происхождения, восстававших против предыдущих правителей. Амнистированным должно было быть возвращено их имущество, если оно находилось во владении короля. Был также принят закон, запрещавший без решения суда равных лишать постов, имущества, арестовывать либо пытать епископов и представителей знати. Запрещено было применение пыток для получения признаний арестованных. Было также принято постановление о списании для дворянства задолженностей по налогам.
 Четырнадцатый Толедский собор (14 ноября 684) проходил как синод провинций королевства. На нём, кроме прочего, рассматривались вопросы, связанные с учением о двух энергиях и двух волях Христовых. Собор утвердил решения Третьего Константинопольского собора — Шестого Вселенского Собора (681). В то же время Второй Константинопольский собор (553 года), также известный как Пятый Вселенский Собор по-прежнему признавался неортодоксальным.
 Пятнадцатый Толедский собор (11 мая 688) был созван королём Эгикой и имел целью убедить церковное руководство в необходимости изменить внутреннюю политику страны, ранее проводимую королём Эрвигом, бывшем тестем и врагом Эгика. Епископы пошли навстречу пожеланиям нового короля лишь частично.
 Шестнадцатый Толедский собор был также созван королём Эгикой (25 апреля 693 года). На нём собрание епископов утвердило новые законы, направленные против иудеев. Так, евреи, не желавшие принять крещение, обязывались впредь платить особый «еврейский налог». Иудеям также воспрещалось заниматься заграничной торговлей и вступать в сделки с христианами.
 Семнадцатый Толедский собор (9 ноября 694), инициатором которого также выступал король Эгика, усиливал преследование иудеев в Испании. Евреи, не пожелавшие креститься, должны были лишаться имущества и продаваться в рабство; у них должны были отбираться дети, чтобы воспитываться христианами. Обоснованием для таких крайних мер были высказаны подозрения, что испанские евреи совместно со своими зарубежными единоверцами создавали заговор, направленный против Вестготского государства и подстрекали мусульман к нападению на него.
 Восемнадцатый и последний Толедский собор был устроен в 702 году, во время правления короля Витицы, незадолго до завоевания арабами-мусульманами Пиренейского полуострова. Это единственный Толедский собор, документы и постановления которого не сохранились. Это может означать также, что решения этого собора позднее были осуждены церковными властями.

Примечания

Источники 
 José Vives (изд.): Concilios visigóticos e hispano-romanos, Barcelona 1963 (enthält die Akten der Konzilien I—XVII; lateinischer Text mit spanischer Übersetzung)

Литература 
 José Orlandis / Domingo Ramos-Lissón: Die Synoden auf der Iberischen Halbinsel bis zum Einbruch des Islam (711), Paderborn 1981, ISBN 3-506-74681-2.
 Andreas Weckwerth: Das erste Konzil von Toledo. Ein philologischer und historischer Kommentar zur Constitutio Concilii. Aschendorff, Münster 2004, ISBN 3-402-08191-1.